Солодкая — женская форма фамилии .
 Солодкая, Зоя Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Солодкая, Наталья Владимировна (род. 4 апреля 1995, Маламино, Успенский район, Краснодарский край) — российская футболистка, полузащитница.